Broniewo bezeichnet Dörfer in Polen:

Dörfer in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Broniewo (Radziejów), Dorf der Gmina Radziejów im Powiat Radziejowski
 Broniewo (Sadki), Dorf der Gmina Sadki im Powiat Nakielski
 Broniewo (Złotniki Kujawskie), Dorf der Gmina Złotniki Kujawskie im Powiat Inowrocławski
Dorf in der Woiwodschaft Pommern:
 Broniewo (Stegna), Dorf der Gmina Stegna